Wet 'n Wild ou Wet'n'Wild est le nom de plusieurs parcs aquatiques de différents propriétaires :
 Village Roadshow Theme Parks :
 Wet'n'Wild Gold Coast, situé sur la Gold Coast, en Australie. Précédemment nommé Cade's County Waterpark, Cade's County Wet'n'Wild, Wet'n'Wild et Wet'n'Wild Water World, le parc ouvre le  grâce à un investissement de 18 millions de A$. Avec  visiteurs en 2009, il est le parc aquatique le plus visité en Australie et le  au monde. Le parc et ses 22 attractions sont situés à côté de Warner Bros. Movie World Australia, également propriété de Village Roadshow.
 Wet'n'Wild Aussie World, un projet de parc, maintenant annulé, sur la Sunshine Coast, en Australie.
 Wet'n'Wild Sydney, un parc ouvert le  à Sydney, en Australie. Avec 21 attractions et 25 ha, il ambitionne d'être l'un des 10 meilleurs parcs aquatiques au monde. Avec  visiteurs en 2015, il est le  parc aquatique le plus visité de la région Asie-Pacifique.
 Wet'n'Wild Las Vegas, un parc à Las Vegas, au Nevada. Avec 12 attractions et 17 ha, son ouverture a lieu le . La construction du parc revient à plus de 50 millions de dollars.
 Premier Parks, LLC, une compagnie américaine de parcs d'attractions :
 Wet'n'Wild Hawaii, situé à Kapolei, à Hawaï, aux États-Unis. Précédemment nommé Hawaiian Waters Adventure Park jusqu'en 2009, le parc ouvre en . Avec 25 attractions et 10 ha, il est le seul parc aquatique d'Hawaï. En 2014, Premier Parks, LLC prend les rênes du parc.
 Wet'n'Wild Phoenix, situé à Phoenix, en Arizona. Précédemment nommé WaterWorld Safari, le parc ouvre le . Village Roadshow Limited y a investi plus de 30 millions de dollars. Avec plus de 30 attractions et 14 ha, il est le plus grand parc aquatique d'Arizona. En 2014, Premier Parks, LLC prend les rênes du parc. Avec  visiteurs en 2015, il est le  parc aquatique le plus visité en Amérique du nord.
 Wet'n'Wild Toronto, situé à Brampton, en Ontario. Précédemment nommé Sunshine Beach, puis Wild Water Kingdom, le parc ouvre en 1986. Avec deux piscines et quinze toboggans sur 40 ha, il est acheté en 2016 par Premier Parks, LLC. Le parc est rebaptisé Wet'n'Wild Toronto en .
 Wet'n'Wild Palm Springs, situé à Palm Springs, en Californie. Précédemment nommé Oasis Water Park, puis Knott's Soak City, le parc ouvre en 1986. Étendu sur , il est exploité sous la propriété de Cedar Fair jusqu'en 2013 lorsque CNL Lifestyle Properties en fait l'acquisition pour en confier l'exploitation à Premier Parks, LLC en 2014.
 Wet'n'Wild SplashTown, situé à Houston, au Texas. Précédemment nommé Hanna–Barbera Land, Splashtown USA, Six Flags Splashtown et SplashTown Houston, le parc ouvre en 1984. Il s'étendu sur  avec 13 attractions. En , CNL Lifestyle Properties achète les droits de la marque Wet'n'Wild aux États-Unis de l'entreprise australienne Village Roadshow Theme Parks. Les mois à venir, CNL renomme plusieurs de ses parcs aquatiques en Wet'n'Wild dont SplashTown Houston. . Avec  visiteurs en 2015, il est le  parc aquatique le plus visité en Amérique du nord. 
 Wet 'n Wild, une compagnie américaine de parcs aquatiques :
 Wet 'n Wild Orlando, situé à Orlando, en Floride, aux États-Unis, exploité par Universal Parks & Resorts. Le parc ouvre le  et propose 17 attractions sur 12 ha. Avec  visiteurs en 2009, il est le  aquatique le plus visité aux États-Unis et le  au monde. Il ferme le  pour être remplacé par Universal's Volcano Bay.
 Wet 'n Wild Emerald Pointe, situé à Greensboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis, exploité par Palace Entertainment. Précédemment nommé Aqua Gardens, puis Water Country USA, puis Emerald Pointe, le parc ouvre en 1984. Avec 36 attractions et 16 ha, il est le plus grand parc aquatique des Carolines. Avec  visiteurs en 2009, il est le  aquatique le plus visité aux États-Unis.
 Wet 'n Wild Cancun, situé à Cancún, au Mexique. Le parc ouvre en  sur  à l'époque. Avec  visiteurs en 2015, il est le  parc aquatique le plus visité en Amérique du sud.
 Wet 'n Wild Campinas, situé à Campinas, au Brésil. Précédemment nommé Wet'n'Wild São Paulo, le parc ouvre le  sur  à l'époque. Avec 22 attractions et 16 ha, son propriétaire est Serra Azul Water Park SA et jusqu'à son acquisition par son propriétaire actuel. Avec  visiteurs en 2015, il est le  parc aquatique le plus visité en Amérique du sud.
 Parcs privés :
 Wet 'N' Wild Waterworld, situé à Anthony, au Texas, aux États-Unis.
 Wet 'n Wild, situé à Newcastle upon Tyne, en Angleterre, au Royaume-Uni. Le parc ouvre en 1993. Situé dans le complexe Royal Quays, il est le plus grand parc aquatique couvert du Royaume-Uni.
 Wet 'n Wild, un ancien parc situé à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Le parc ouvre en 1985 et se situé au sud du Sahara Hotel and Casino. Il ferme à la fin de la saison 2004 et est détruit ensuite. Le site est désormais utilisé pour l'entreposage de matériel de construction.

Références 

Parc aquatique
Parc aquatique aux États-Unis
Parc de loisirs en Angleterre
Parc de loisirs en Australie
Parc de loisirs au Brésil